Маршон Брукс (; род. 26 января 1989 года) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлис». Играет на позиции атакующего защитника.

Студенческая карьера 
Маршон Брукс окончил общественную школу в Такере в округе ДеКалб штат Джорджия. Затем поступил в Провиденсский колледж, где играл четыре сезона за баскетбольную команду.

В сезоне 2007/2008 он сыграл 19 матчей. В них Маршон Брукс проводил в среднем на площадке 8,8 минуты, набирал в среднем 3,3 очков, делал в среднем 0,9 подборов, а также в среднем 0,3 перехвата и 0,2 блок-шота, допускал 0,7 потери, отдавал в среднем 0,4 передачи.

В сезоне 2008/2009 он сыграл 32 матча. В них Маршон Брукс проводил в среднем на площадке 21,8 минуты, набирал в среднем 10,6 очков, делал в среднем 3,6 подборов, а также в среднем 1,1 перехвата и 0,7 блок-шота, допускал 1,4 потери, отдавал в среднем 1,4 передачи.

В сезоне 2009/2010 он сыграл 31 матч. В них Маршон Брукс проводил в среднем на площадке 26,6 минуты, набирал в среднем 14,2 очков, делал в среднем 4,2 подборов, а также в среднем 1,3 перехвата и 0,5 блок-шота, допускал 1,7 потери, отдавал в среднем 1,4 передачи.

В сезоне 2010/2011 он сыграл 32 матча. В них Маршон Брукс проводил в среднем на площадке 36,5 минуты, набирал в среднем 24,6 очков, делал в среднем 7,0 подборов, а также в среднем 1,5 перехвата и 1,2 блок-шота, допускал 3,1 потери, отдавал в среднем 2,5 передачи.

Карьера в НБА 
Маршон Брукс был выбран под двадцать пятым номером на драфте НБА 2011 года Бостон Селтикс. Его обменяли в «Нью-Джерси Нетс» на Джаджуана Джонсона, выбранного под 27-м номером на этом же драфте, и пик во втором раунде драфта 2014 года.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте www.nbadraft.net
 Биография на сайте колледжа Провиденс
 Статистика выступлений в НБА

Баскетболисты США
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки «Санта-Круз Уорриорз»
Игроки «Мэн Ред Клоз»
Игроки «Цзянсу Дрэгонс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Гуандун Саузерн Тайгерс»